Whittingham est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

Bob Whittingham (1888-1926), footballeur anglais
Byron Whittingham (1870-1942), homme politique et d'affaires américain
Charles Whittingham (1767-1840), peintre anglais
Charles Whitthingham (1795-1876), peintre anglais
Charlie Whittingham (1913-1999), entraîneur de chevaux pur-sang américain
Fred Whittingham (1939-2003), joueur américain de football américain
Guy Whittingham (1964-), footballeur anglais
Jack Whittingham (1910-1972), scénariste britannique 
Kyle Whittingham (1959-), entraîneur américain de football américain
M. Stanley Whittingham (1941-), chimiste anglais
Peter Whittingham (1984-2020), footballeur anglais 
Sam Whittingham, cycliste canadien
Samuel Ford Whittingham (1772-1841), officier britannique durant les Guerres napoléoniennes
 Stanley Whittingham (1941-), chimiste britannique, prix Nobel 2019 de chimie
William Whittingham (c. 1524-1579), universitaire théologique anglais
William Rollinson Whittingham (1805-1879), ecclésiastique épiscopalien américain

Personnage fictif
Professeur Richard Whittingham, personnage de la comédie Old Harry's Game de la BBC

Toponyme

Whittingham, communauté du comté de Middlesex dans le New Jersey

Whittingham, paroisse civile du Lancashire
Whittingham, village du Northumberland

Homonymie de toponyme